Attacco al potere (The Siege) – film del 1998 diretto da Edward Zwick
 Blind Horizon - Attacco al potere (Blind Horizon) – film del 2003 diretto da Michael Haussman
 Attacco al potere - Olympus Has Fallen (Olympus Has Fallen) – film del 2013 diretto da Antoine Fuqua
 Attacco al potere 2 (London Has Fallen) – film del 2016 diretto da Babak Najafi
 Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen (Angel Has Fallen) – film del 2019 diretto da Ric Roman Waugh